Sodzil o Zodzil es un topónimo en idioma maya, que puede referirse a:

 Sodzil Norte, localidad del municipio de Mérida, estado de Yucatàn, en México.
 Hacienda San Antonio Sodzil, localidad del municipio de Sacalum, estado de Yucatàn, en México, cabecera del municipio homónimo.
 Zodzil, localidad del  en el municipio de Hecelchakán, estado de Campeche, en México.